Die 32. Rallye Deutschland war der neunte von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2014. Die Rallye bestand aus 18 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 21. und dem 24. August gefahren.

Berichte

1. Tag, Shakedown (Donnerstag, 21. August) 
Die Volkswagen-Fahrer Jari-Matti Latvala, Sébastien Ogier und Andreas Mikkelsen belegten beim Shakedown der Rallye Deutschland die Ränge eins bis drei. Ein Event, der für die Zuschauer stattfand und nicht zum Gesamtklassement zählte. Bei einem Unfall rutschte Thierry Neuville in die Reben und überschlug sich mehrmals. Das Auto konnte trotz großer Beschädigung für die erste Wertungsprüfung repariert werden.

2. Tag (Freitag, 22. August) 
Ogier (Volkswagen Polo R WRC) gewann am ersten Tag der Rallye vier von sechs gefahrenen Wertungsprüfungen. Bei der letzten WP des Tages kam Ogier von der Straße ab und fuhr danach mit dem beschädigten Auto zurück in den Servicepark ohne die sechste Wertungsprüfung zu beenden. Teamkollege Latvala profitierte von Ogiers Missgeschick. Er führte am Abend mit 37 Sekunden vor Kris Meeke (Citroën DS3 WRC) und Dani Sordo (Hyundai i20 WRC) mit über 42 Sekunden Vorsprung das Gesamtklassement an. Weltmeister Ogier startet am Samstag unter dem Rallye-2-Reglement mit zehn Minuten Strafzeit.

3. Tag (Samstag, 23. August) 
In der zweiten Wertungsprüfung des Tages Peterberg 1 hatte Ogier einen schweren Unfall. Nach einem harten Einschlag in eine Leitplanke mussten Ogier und Beifahrer Julien Ingrassia ins Krankenhaus, um sich untersuchen zu lassen. Bei den beiden wurde keine Verletzung festgestellt. Da die Leitplanke, die beim Unfall stark beschädigt wurde nicht rechtzeitig repariert werden konnte, musste die Wertungsprüfung am Nachmittag Peterberg 2 verkürzt und hinter der Unfallstelle gestartet werden. Mit stärkerem Regen am Nachmittag wurden die Bedienungen immer schlechter. Sordo verlor den dritten Rang an Teamkollege Thierry Neuville wegen eines Drehers. Beide kamen dem zweitplatzierten Meeke immer näher. Latvala ging mit einem Vorsprung von 56,6 Sekunden auf Meeke in den Sonntag. Neuville lag auf dem dritten Rang mit einem Rückstand von 4,3 Sekunden auf Meeke und einem Vorsprung von 25,9 Sekunden auf den Vorjahressieger Sordo.

4. Tag (Sonntag, 24. August) 
Die 15. Wertungsprüfung Dhrontal 1 hatte es in sich. Nachdem Robert Kubica (10. Rang) zwei WP, sieben und zwölf gewinnen konnte, fiel er am Sonntagmorgen wegen technischem Defekt aus. Noch schlimmer erging es dem Führenden Latvala. Er kam von der Straße ab und rollte einen Weinberg hinunter, bis er an einem Geländer stehen blieb. Meeke übernahm die Führung nach der WP 15. Doch auch Meeke sollte nicht der Sieger werden der Rallye. In der WP 16 erwischte er eine Mauer und musste stehen bleiben, da er sich ein Hinterrad abgerissen hatte. Hyundai übernahm die Führung mit Neuville an der Spitze und dessen Teamkollegen Sordo auf dem zweiten Rang. Neuville gewann die Rallye Deutschland und feierte damit, ebenso wie Hyundai, den ersten WRC-Sieg. Teamkollege Sordo belegte den zweiten Rang. Die drei zusätzlichen WM-Punkte für den Sieg bei der Power-Stage gingen an Elfyn Evans (M-Sport), zwei Zähler bekam Neuville und einen Punkt Mikko Hirvonen (M-Sport) für den dritten Rang. In der Weltmeisterschaft führt Ogier vor Latvala mit 187 zu 143 Punkten.

Meldeliste 
Nicht als WRC, WRC-2, WRC-3 gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Fahrerwertung nach der Rallye 
Das Punktesystem für die ersten zehn Fahrer ist 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Deutschland
2014